Cassida lineola — жук подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в палеарктическом регионе от Франции до Японии и в Восточном макрорегионе — на юге Тайваня.

Экология и местообитания 
Кормовыми растениями являются некоторые виды астровых (Asteraceae): полынь горькая (Artemisia absinthium), полынь австрийская (Artemisia austriaca), полынь полевая (Artemisia campestris) и полынь веничная (Artemisia scoparia).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1799 году